Озерцо — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Озерцо — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Озерцо — агрогородок в Минском районе Минской области.

Россия 
 Озерцо — деревня в Клетнянском районе Брянской области.

Украина 
 Озерцо — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Озерцо — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.